Борис Григорьевич Литвинов (24 декабря 1937 — 22 декабря 2012, Майкоп) — советский футболист, защитник; тренер. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Нефтяник» Краснодар с 1955 года, тренеры Л. Забутов, А. Загрецкий. В 1958 году играл за клуб КФК «Динамо» Анапа. Выступал во втором (1960—1962, 1966—1967) и третьем (1958, 1963—1965, 1968—1974) эшелонах первенства СССР за команды «Торпедо» Армавир (1960—1964), «Спартак» Нальчик (1964—1967), «Дружба» Майкоп (1968—1974).

Чемпион РСФСР (1965, 1969).

В «Дружбе» работал тренером (1976—1979), старшим тренером (1980, 1985—1988), начальником команды (1984). Тренер в «Химике» Белореченск (1990—1991), краснодарской «Кубани» (1990—2002).

Скончался в 2012 году за два дня до 75-летнего юбилея.

Примечания

Ссылки 
 УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БОРИС ЛИТВИНОВ

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Тренеры ФК «Дружба» Майкоп
Мастера спорта СССР